Svetovno prvenstvo v atletiki je mednarodno atletsko tekmovanje, ki ga organizira Mednarodna atletska zveza (IAAF). Velja za tretji največji športni dogodek (za olimpijskimi igrami in svetovnim prvenstvu v nogometu). Sprva so bila svetovna prvenstva organizirana vsaka štiri leta, od leta 1991 pa vsako neparno leto, le leta 2021 je bilo prestavljeno na 2022 zaradi Pandemije koronavirusne bolezni 2019.

Pregled prvenstev

Pregled medalj

Zunanje povezave 

 Prvenstva na straneh Mednarodne atletske zveze

Atletika
Atletska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1983